Lýdie může označovat:
Lýdie

rodné jméno
Lýdie (jméno)

astronomie
110 Lydia

geografie
Lydia, Louisiana

film 
Lýdia (film)